Bellcaire pode referir-se a:

Bellcaire d'Empordà, Catalunha, Espanha
Bellcaire d'Urgell, Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos